Airaines peut faire référence à :

Toponyme 
 Airaines, une commune du département français de la Somme, dans le canton de Molliens-Dreuil ;

Hydronyme 
 Airaines, une rivière affluente gauche de la Somme.